Det här är en lista över Natos landskoder. Tidigare använde Nato tvåbokstavsförkortningar för länder, men från och med 2004 har man gått över till trebokstavsförkortningar baserade på ISO 3166-1 alpha-2. Extra koder har lagts till för länder som ISO-koderna inte täcker, för geografiska områden som inte är länder (till exempel oceaner) och för fiktiva länder som används i övningsverksamhet.

De gamla förkortningarna kommer att fasas ut.

Källor 
 Engelska Wikipedia

Nato